Бураки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Бураки — деревня, Велешковичский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область.
 Бураки — деревня, Крынковский сельсовет, Лиозненский район, Витебская область.

Россия 
 Бураки — деревня в Нытвенском районе Пермского края.
 Бураки — остановочный пункт Свердловской железной дороги в одноимённой деревне.
 Бураки — деревня в Выборской волости Новоржевского района Псковской области.
 Бураки — деревня в Островском районе Псковской области.
 Бураки — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Польша 
 Бураки (Польша)